Hague oder La Hague steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Hague (Florida)
 Hague (New York)
 Hague (North Dakota)
 Hague (Virginia)
 Hague Township, South Dakota

in Kanada:
 Hague (Saskatchewan)

in Frankreich:
 La Hague, Gebiet im Département Manche
 La Hague (Manche), Gemeinde im Département Manche
 Beaumont-Hague, Ortschaft und ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Wiederaufarbeitungsanlage La Hague, nukleartechnische Anlage

Hague ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hague (* 1997), britischer Stabhochspringer
 Albert Hague (1920–2001), deutsch-amerikanischer Musical-Komponist und Schauspieler
 Arnold Hague (1840–1917), US-amerikanischer Geologe
 James Duncan Hague (1836–1908), US-amerikanischer Bergbauingenieur, Mineraloge und Geologe
 Kevin Hague (* 1960), neuseeländischer Politiker
 Nicolas Hague (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler
 Stephen Hague (* 1960), amerikanischer Musikproduzent
 Tyler N. Hague (* 1975), US-amerikanischer Astronaut
 William Hague (* 1961), britischer Politiker
 Yvette Hague (* 1968), britische Orientierungsläuferin

Siehe auch:
 Den Haag (englisch The Hague)